Красноярский поссовет

Волгоградская область 

 Красноярский поссовет Жирновского района

Оренбургская область 

 Красноярский поссовет Кваркенского района